Tour de France 1992 cyklades 4–26 juli 1992 och vanns av Miguel Indurain, Spanien. Det var Indurains andra raka seger i Tour de France.

Etapper

Slutställning

Referenser 

1992 i Frankrike
Sportåret 1992
1992